Pflaster (von mittelhochdeutsch phlaster, von griechisch plassein „kneten, formen“) ist:
 (ursprünglich) die äußerliche Anwendung eines Wirkstoffes bzw. ein wirkstoffhaltiges Pflaster, siehe Arzneipflaster
 umgangssprachlich eine vorgefertigte Kombination aus Wundauflage und Heftpflaster, der Wundschnellverband
 Heftpflaster, in der Medizin allgemein ein textiles Klebeband zu Fixierzwecken, siehe Klebeband #Heftpflaster 
 Schönheitspflaster, siehe Mouche
 Pflasterbelag, im Straßen- und Wegebau einen Bodenbelag, siehe Pflaster (Bodenbelag)
 Geschosspflaster, Hilfsmittel beim Laden von Vorderladerwaffen

Siehe auch:

 Detektierbares Pflaster